Jaboticaba (plant), plant en de vruchten daarvan
Jaboticaba (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul